Тимарх () — мужское имя греческого происхождения.

Известные носители:
 Тимарх (тиран Милета) — тиран Милета в первой половине III века до н. э.
 Тимарх (сатрап) — сатрап, впоследствии узурпатор в государстве Селевкидов в первой половине II века до н. э.
 Тимарх (скульптор) — сын Праксителя.